Kabinett Schwabe/Hustaedt steht für folgende Landesregierungen von Mecklenburg-Strelitz:

 Kabinett Schwabe/Hustaedt I (2. August 1923 bis 26. Juli 1927)
 Kabinett Schwabe/Hustaedt II (26. Juli 1927 bis 21. Februar 1928)